Rathjens ist der Familienname folgender Personen:

 George William Rathjens (1925–2016), US-amerikanischer Politikwissenschaftler